Бабу́ркино — названия населённых пунктов (деревень и сёл) в зоне расселения русских.

Этимология 
Название Бабуркино произошло от уменьшительного русского прозвищного личного имени Бабу́рка напрямую или опосредованно — через фамилию Бабуркин.

Носители названия 
 Бабуркино (Городищенский район), Волгоградская область, Российская Федерация.

Библиография 
 Веселовский С. Б. Бабурины // Веселовский С. Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии / Под ред. В. И. Буганова и Б. В. Левшина. — М.: Наука, 1974. — С. 18.
 Даль В. И. Бобурка // Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 1: А-З. — М.: Русский язык, 1989. — С. 101.
 Никонов В. А. Бабурин // Никонов В. А. Словарь русских фамилий / Сост. Е. Л. Крушельницкий. — М.: Школа-Пресс, 1993. — С. 14.
 Тупиковъ Н. М. Бабурка // Тупиковъ Н. М. Словарь древне-русскихъ личныхъ собственныхъ имёнъ. — СПб.: Типографія Н. Н. Скороходова, 1903. — С. 58.
 Федосюк Ю. А. Бабурин // Федосюк Ю. А. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. — 5-е изд. — М.: Флинта, Наука, 2004. — С. 23.

См. также 
 Бабуркин (фамилия)